Le Championnat NCAA de basket-ball 2009 a réuni 65 équipes qui se sont affrontées en matchs à élimination directe jusqu'au Final Four qui s'est déroulé au Ford Field de Détroit du 4 au 6 avril.

La finale a opposé les Spartans de l'Université de l'État du Michigan, qui évoluaient pratiquement à domicile à Détroit, aux Tar Heels de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Ceux-ci remportent leur cinquième titre, après ceux de 1957, 1982, 1993 et 2005.

Wayne Ellington, joueur des Tar Heels, a été élu Most Outstanding Player du tournoi.

Récit 

Les Louisville Cardinals, avec un bilan de 28 victoires pour 5 défaites, sont désignés , tête de série numéro 1, du tournoi final NCAA. Les autres têtes de série régionales sont les UConn Huskies, les Pittsburgh Panthers et les North Carolina Tar Heels.

Deux des quatre finales régionales opposent les deux premières têtes de série régionales. Les Missouri Tigers, classés numéro 3 de la région Ouest, et les Villanova Wildcats, également troisième mais de l'Est, accèdent aussi aux finales régionales. Lors des finales régionales, Michigan State, après avoir déjà éliminé le tenant du titre Kansas lors du tour précédent, élimine le numéro un de la saison, les Louisville Cardinals de Rick Pitino. Les Spartans accèdent ainsi à un Final Four pratiquement disputé à domicile, dans le Ford Field de Detroit.

Villanova, après avoir éliminé Duke, rejoint le Final Four en battant Pittsburgh.

Dans les autres régions, les favoris, Connecticut et North Carolina, n'ont aucune difficultés lors de leur tournoi.

Le Final Four, disputé à Detroit dans le Ford Field, contenant , voit s'affronter les Spartans de Michigan State aux Connecticut Huskies. Bien que non favori, les Spartans s'appuient sur le public, les Spartans évoluant pratiquement à domicile, et éliminent les Huskies sur le score de 82 à 73. Les Spartans menaient de deux points à la mi-temps avant de creuser l'écart en milieu de deuxième mi-temps. Malgré un retour des Huskies à 3 points, en fin de rencontre, les Spartans terminent finalement la rencontre avec un écart de 9 points.

Dans la deuxième demi-finale, opposant North Carolina à Villanova, les Tar Heels prennent rapidement l'avantage (+17 au milieu de la première mi-temps). Malgré un retour des Wildcats, 40 à 49 à la mi-temps, puis un écart de moins 5 peu après celle-ci, Les Tar Heels maitrisent la rencontre qu'ils remportent sur le score de 83 à 69.

Deux jours plus tard, la finale se déroule devant . Les Tar Heels présentent un bilan de quatre victoires sur quatre finales disputées, les Spartans ayant eux remporté leurs deux finales disputées.

La rencontre est également disputée en présence de Earvin "Magic" Johnson, ancien champion NCAA sur les couleurs des Spartans trente ans plus tôt, et Larry Bird, son adversaire qui jouait alors sous les couleurs des Indiana State Sycamores. Les Tar Heels prennent rapidement l'avantage, menant 17 à 7 au bout de 5 minutes puis de 21 points après 10 minutes. La mi-temps est atteinte sur le score de 55 à 34. Michigan revient petit à petit pour compter 13 points de retard à  55 de la fin de la rencontre. Les Tar Heels remportent finalement la rencontre sur le score de 89 à 72.

Les matchs 
*  Après prolongation

Est à Boston, Massachusetts

Midwest à Indianapolis, Indiana

Sud à Memphis, Tennessee

Ouest à Glendale Arizona

Final Four

Notes et références 

2009
Basket-ball en 2009
Sport aux États-Unis en 2009